Potenzierung (oder potenzieren) steht für:

 die Berechnung einer Potenzfunktion, siehe Potenz (Mathematik)
 Potenzieren (Homöopathie), ein kontrolliertes Verdünnen von Arzneisubstanzen

Siehe auch: